Уваровское — название населённых пунктов в России:

 Уваровское — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Уваровское — село в Курском районе Ставропольского края.

См. также 
 Уваровское сельское поселение